Guido Bernardi – ciclista italiano
Guido Bernardi (1895-1972) – politico italiano
Guido Bernardi (1923-1995) – politico italiano